Плаја Чика има више значења:

 Плаја Чика (Сан Фелипе Халапа де Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Плаја Чика (Сан Педро Теутила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику